Марк Ха́лупцок (; ) — американский кёрлингист.

Бронзовый призёр , серебряный призёр , трёхкратный , двукратный .

В 2007 введён в Зал славы Ассоциации кёрлинга США ().

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1979, 1993, 1994), серебро (1996), бронза (1981, 1986, 1988, 2000, 2005).
 : золото (1980, 1982).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец, мать и старший брат Дэн Халупцок тоже кёрлингисты, Дэн играл с Марком на трёх чемпионатах мира (в 1979, 1993, 1994).

Начал заниматься кёрлингом в 1963 в возрасте 12 лет.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу